Shōnen Sunday puede referirse a:

Shūkan Shōnen Sunday, una revista semanal de manga publicada desde 1959 por Shōgakukan.
Gekkan Shōnen Sunday, una revista mensual de manga publicada desde 2009 por Shōgakukan.
Shōnen Sunday Super, una revista bimensual de manga publicada desde 1978 por Shōgakukan.
Bessatsu Shōnen Sunday, una revista mensual de manga publicada entre 1960 a 1974 por Shōgakukan.
Shonen Sunday, una revista publicada por Viz Media, derivada de la revista Shūkan Shōnen Sunday.